Burundi — país da África Central, código de país ISO 3166, código internet bi
 Bilhete de identidade — antigo documento nacional de identificação civil em Portugal
 Business Intelligence ou inteligência empresarial
 Bi — símbolo do elemento químico bismuto
 Língua bislamá — língua crioula melanésia falada em Vanuatu, código ISO 639 
 B.I. — primeiro álbum da banda portuguesa Expensive Soul
 Bacharelado interdisciplinar — modalidade de graduação do ensino superior
 Banco Invest
BI — abreviação de Business Inteligence
 Bi — uma forma de se referir a bissexuais

Desambiguações de siglas